Goiano – abitanti di Goiás (città)
Goiano – abitanti di Goiás